Oostpoort (Amsterdam), een wijk in Amsterdam-Oost
Oostpoort (Delft), een stadspoort in Delft
Oostpoort (Elburg), een stadspoort in Elburg
Oostpoort (Haarlem), het stationsgebied rondom Station Haarlem Spaarnwoude, en een van de oostelijke entree's van de stad
Oostpoort (Harlingen), een bedrijventerrein aan de oostzijde van Harlingen
Oostpoort (Heukelum), een voormalige stadspoort te Heukelum
Oostpoort (Rotterdam), de afgebroken stadspoort in Rotterdam
Zie ook:
Oosterpoort